Weskott ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Weskott (* um 1932), deutsche Tischtennisspielerin
 Friedrich Weskott (Johann Friedrich Weskott; 1821–1876), deutscher Chemiker
 Martin Weskott (* 1951), deutscher evangelischer Pfarrer

Siehe auch:
 Wescott